Eis steht für:
 Eis, ein Aggregatzustand des Wassers
 Meereis, gefrorenes Meerwasser
 Speiseeis, eine Süßspeise
 Trockeneis, ein Aggregatzustand des Kohlenstoffdioxid
 Eis, einen Nebenfluss des Rheins in Rheinland-Pfalz
 in der Musik eine Umdeutung des Tons F, siehe Enharmonische Verwechslung
 Eïs, eine deutsche Black-Metal-Band (ehemals, von 2005 bis 2010 „Geïst“)
 Eis (Gemeinde Ruden), Katastralgemeinde von Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Eis (Unternehmen), Versandhändler für Erotikartikel

Eis ist der Familienname von:
 Andreas Eis (* 1968), deutscher Politikdidaktiker
 Egon Eis (1910–1994), ein österreichischer Drehbuchautor
 Gerhard Eis (1908–1982), deutscher Mediävist
 Hans Eis (1895–Unbekannt), deutscher Politiker
 Maria Eis (1896–1954), österreichische Schauspielerin
 Otto Eis (1903–1952), österreichischer Drehbuchautor

EIS steht als Abkürzung für:
 Educational Institute of Scotland, eine schottische Lehrergewerkschaft
 Eistreiche in alten Kochbüchern, siehe Abglänzen
 Elektrochemische Impedanzspektroskopie, Wechselstrommessungen an elektrochemischen Systemen
 Electrolyte–insulator–semiconductor sensor, englisch für Elektrolyt-Isolator-Halbleiter-Sensor, siehe EIS-Sensor
 Electronic Image Stabilization, eine elektronische Bildstabilisierung für Camcorder und Digitalkameras
 Electronic Ignition Switch, englisch für Elektronisches Zünschloss
 Enterprise Information System, englisch für Betriebliches Informationssystem
 Europol Information System, zentrale Europol-Datenbank mit Informationen über grenzüberschreitende gesetzeswidrige Aktivitäten
 European Innovation Scoreboard, ein Analyse-Instrument für den Vergleich der Innovationsperformance der EU-Mitgliedstaaten
 Executive Information System, siehe Führungsinformationssystem (Wirtschaft)
 Terrance B. Lettsome International Airport (IATA-Code)
 Saale-Holzland-Kreis (für Eisenberg (Thüringen)), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:

Abkürzung